Niemcy:
 Stuttgart-Weilimdorf – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Weilimdorf – przystanek kolejowy w Stuttgarcie